Highland Distillers é uma destilaria fundada em 1887 pela família Robertson. Foi comprada pelo Edrington Group em 1999.

Empresas do Reino Unido
Destilarias do Reino Unido
Empresas fundadas em 1887